Have Mercy steht für:

 Have Mercy (Bluesrock-Band), eine ehemalige englische Bluesrock-Band
 Have Mercy (Rockband), eine US-amerikanische Rockband
 Have Mercy (Metal-Band), eine ehemalige US-amerikanische Speed- und Thrash-Metal-Band
 Have Mercy (Lied), Lied von The Judds